Movileni, une commune du județ de Galați ;
 Movileni (Iași) ;
 Movileni (Olt) ;